Dadu kann sich beziehen auf:
 Cambaluc, auch Dadu genannt, die Winterhauptstadt der mongolischen Yuan-Dynastie (heutiges Beijing)
 Dadu He, Nebenfluss des Min Jiang in China
 Dadu (Taichung), Bezirk der Stadt Taichung auf Taiwan, Republik China
 Dadu (Taiwan), Fluss in Taiwan
 Dadu (Distrikt), Verwaltungsdistrikt in der Provinz Sindh, Pakistan
 Dadu (Pakistan), Stadt in Pakistan, Sitz der Distriktverwaltung des Distrikts Dadu
 Serghei Dadu, ein moldauischer Fußballspieler